Stig Eriksson och liknande namn kan syfta på

 Stig H:son Ericson (1897–1985), svensk sjöofficer och riksmarskalk
 Stig Erikson (1905–1962), svensk läkare
 Stig Ericson (1929–1986), svensk författare och musiker
 Stig Eriksson (filmvetare) (född 1946), svensk filmvetare och aktivist
 Stig Eriksson (född 1949), svensk politiker och riksdagsledamot (v)